Наседное пятно — у птиц — неоперённый участок кожи тела с развитыми кровеносными сосудами, которым птица прижимается к яйцам и согревает их.

Образуется у насиживающих кладку яиц птиц на животе и нижней части груди вследствие выпадения пуха и части оперения. У курообразных, ракшеобразных, дятловых, воробьиных и многих других образуется одно наседное пятно; у чистиков образуются два небольших пятна (у кайр они сливаются); у чайковых — три. У императорского и королевского пингвинов в нижней части живота образуются складки кожи — своеобразный мешок, прикрывающий яйцо. У гусеобразных наседных пятен не образуется, но перед периодом откладки яиц у самок на брюхе вырастает длинный пух, который птица выщипывает, устилая им гнездо.

В коже наседного пятна увеличивается капиллярная сетка, поэтому его температура на 1—2 °C выше, чем на других участках кожи. Когда птица садится на кладку, она прижимается к яйцам наседным пятном, что усиливает их обогрев. Олуши, не имеющие наседных пятен, накрывают яйца плавательными перепонками расправленных пальцев лапок. Пингвины и кайры, которые не строят гнезда, часто подсовывают под яйцо лапы. Все это обеспечивает нагрев верхней части яйца, где находится зародыш.

У гнездовых паразитов, такие как кукушка, наседных пятен не образуются.

Литература 
 Бутурлин С. А., Дементьев Г. П. Полный определитель птиц СССР 1934—1941
 Ильичев В. Д., Карташев Н. Н., Шилов И. А. Общая орнитология. — М.: Высш. школа, 1982. — 464 с.

Примечания 

Анатомия птиц